Het WTA-tennistoernooi van Toronto (officieel Rogers Cup) van 2001 vond plaats van 13 tot en met 19 augustus 2001 in de Canadese stad Toronto. Het was de 100e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Montreal/Toronto 2001. Er werd gespeeld op de hardcourt-buitenbanen van het National Tennis Centre.

Enkelspel 
Titelhoudster Martina Hingis was haar titel niet komen verdedigen.

Het vierde reekshoofd, Serena Williams uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij haar als eerste geplaatste landgenote Jennifer Capriati in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Williams, die een jaar eerder nog verliezend finaliste was, wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Montreal/Toronto op haar naam te schrij­ven. Het was haar tiende WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 178.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Justine Henin was het tweede reekshoofd – zij bereikte de kwartfinale, waarin zij de duimen moest leggen voor Monica Seles.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 
Titelhoudsters Martina Hingis en Nathalie Tauziat hadden zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven.

Het eerste reekshoofd, Lisa Raymond en Rennae Stubbs, bereikte de kwartfinale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door Martina Navrátilová en Arantxa Sánchez Vicario.

Het als vijfde geplaatste duo Kimberly Po-Messerli en Nicole Pratt won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als negende geplaatste Sloveense koppel Tina Križan en Katarina Srebotnik in twee sets. Het was hun enige gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Po-Messerli had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Australische Pratt twee.

De Belgische Justine Henin speelde samen met Meghann Shaughnessy (VS) – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij verloren van de latere winnaressen.

De Nederlandse Caroline Vis en Nicole Arendt uit de Verenigde Staten waren het derde reekshoofd – zij kregen daardoor een vrijstelling voor de eerste ronde, maar verloren meteen hun openingspartij in de tweede ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

2001
Toronto
Sportevenement in Toronto